En agriculture, le labour est un travail du sol destiné à ameublir la terre cultivée.
 Voir aussi le pseudo-labour et la technique culturale simplifiée (non-labour).

Le Parti travailliste, ou Labour Party, est un parti politique.

Le Parti travailliste, ou Labour Party, est un parti politique.

La Terre de Labour est une région historique et un territoire italien, aujourd'hui situé en Campanie et au Latium.

Voir aussi